Bruninho (futebolista)
 Bruninho (voleibolista)
 Bruninho & Davi
 Kaio & Bruninho

Desambiguação